Geschwenda ist der Name folgender Orte:

 Geschwenda, Ortsteil der Gemeinde Geratal im Ilm-Kreis, Thüringen

 Großgeschwenda, Ortsteil der Gemeinde Probstzella, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen
 Kleingeschwenda (Leutenberg), Ortsteil der Stadt Leutenberg, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen
 Kleingeschwenda (Saalfeld), Ortsteil der Stadt Saalfeld/Saale, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen
 Reitzengeschwenda, Ortsteil der Gemeinde Drognitz, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen

Siehe auch:
 Geschwend
 Gschwand
 Gschwend
 Gschwendt
 Gschwent

 Schwendbau – zur Namenkunde